Принц Едвард, војвода од Единбурга (), пуним именом Едвард Ентони Ричард Луис (), трећи је син и најмлађе дете британске краљице Елизабете II и принца Филипа, војводе од Единбурга.

Биографија 
Едвард, војвода од Единбурга  је рођен 10. марта 1964. године, у Бакингемској палати, у Лондону. Васпитаван је од стране гувернанти до седме године, када је послан на школовање. Водио је сопствену телевизијску емисију, под именом Едвард Виндзор а касније под именом Едвард Весекс. Године 1994, лидери Естонске ројалистичке партије обавестили су принца Едварда да би, уколико би дошли на власт, њему понудили позицију краља Естоније. Међутим, није познато да ли је принц одговорио на њихово писмо.

Дана 6. јануара 1999. објавио је своју веридбу са Софијом Рис-Џонс. Венчање је одржано 19. јуна, исте године. На дан венчања је Едвардова мајка Елизабета доделила сину титулу грофа од Весекса. Супружници извршавају своје дужности чланова краљевске породице и годишње добијају 141.000 фунти. Принц је полако почео да преузима и очеве дужности, који се због година повлачи из јавног живота.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1964.
Династија Виндзор
Принчеви Уједињеног Краљевства